Zwarte Duivels (België), Belgische legereenheid
 Zwarte duivels (Nederland), Nederlandse legereenheid
 Bijnaam voor het Belgisch rugbyteam
 Zwarte Duivels Oud-Heverlee, voetbalclub in België
 Zwarte Duivels Westmeerbeek, voetbalclub in België